MES peut faire référence à :

Sigles ou abréviations 
 Mandriva Enterprise Server ;
 Manufacturing execution systems, logiciel de pilotage de la production ;
 Matière en suspension ;
 Mécanisme européen de stabilité ;
 Mouvement pour l'Économie Solidaire ;
 Moniteur de l'enseignement supérieur ;
 
  ;
 dans l'industrie : date de « mise en service » ;
 au théâtre : mise en scène ;
 L'acide 2-(N-morpholino)éthanosulfonique, un composé souvent utilisé comme tampon en biochimie ;
 Mark E. Smith, chanteur de rock britannique

Noms 
 Gerardus Mes, un compositeur de l’École néerlandaise ()
 Erika Mes (née le  à Rotterdam), championne du monde culturiste Néerlandaise.
 Le Mès, un ruisseau de la Loire-Atlantique, en France